Ла Мистека има више значења:

 Ла Мистека (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Мистека (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мистека (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мистека (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику